Мисс Америка — название, отсылающее к нескольким значениям:

 Мисс Америка — ежегодный конкурс красоты.
 Мисс Америка (Marvel Comics) — вымышленные персонажи комиксов издательства Marvel Comics.
 Мисс Америка (Америка Чавес) — вторая героиня комиксов, взявшая псевдоним Мисс Америка.